Abd al-Mumin peut désigner :
 Abd al-Mumin (1100-1163), disciple de Ibn Tûmart, fondateur et premier calife de la dynastie des Almohades ;
 Abd al-Mumin, douzième et avant-dernier khan de la dynastie des Chaybanides, assassiné en 1598.

Abd al-Mu'min peut désigner :
 Abd al-Mu'min (règne : 1489-1490), de la dynastie hafside.

Voir aussi